Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Istomin che ha battuto in finale Amir Weintraub 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Kristian Pless (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Mikhail Ledovskikh (quarti di finale)
 Teodor-Dacian Craciun (primo turno)

 Denis Istomin (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2007